La mia città – singolo del 1992 di Luca Carboni
La mia città – singolo del 2011 di Edoardo Bennato
La mia città – singolo del 2014 di Emma